All England Open Badminton Championships 2016 var en badmintonturnering, der blev spillet i Barclaycard Arena i Birmingham, Storbritannien i perioden 8. - 13. marts 2016. Det var den 106. udgave af All England-mesterskaberne.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Lin Dan fra Kina, som i finalen besejrede sin landsmand Tian Houwei med 21−9, 21−10. Det var sjette gang, at Lin Dan vandt herresingletitlen ved All England-mesterskaberne, og han blev dermed den blot fjerde spiller gennem historien til at vinde den titel mindst seks gange. Lin Dans sejr var imidlertid den eneste triumf for Kina ved dette års All England-mesterskab, og det var første gang siden 1999, at de kinesiske spillere ikke vandt mindst to af de fem titler ved mesterskaberne.

Damesingletitlen gik til japanske Nozomi Okuhara, der i finalen vandt med 21−11, 16−21, 21−19 over Wang Shixian fra Kina. Det var første gang siden 1977, at damesinglemesterskabet blev vundet af en japaner.

Det russiske par bestående af Vladimir Ivanov og Ivan Sozonov vandt den første All England-titel nogensinde til Rusland, da de i finalen om herredoublemesterskabet besejrede japanerne Hiroyuki Endo og Kenichi Hayakawa med 21−23, 21−18, 21−16.

I damedoublerækken blev det ligeldes til japansk sejr, idet Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi i finalen vandt over Tang Yuanting og Yu Yang fra Kina med 21−10, 21−12. Denne finale blev spillet inden damesingle-finalen og var derfor Japans første All England-titel overhovedet siden 1978.

Mixed double-finalen var den eneste med dansk deltagelse, men sejren i rækken gik til indoneserne Praveen Jordan og Debby Susanto, der besejrede Joachim Fischer Nielsen og Christinna Pedersen i finalen med 21−12, 21−17.

Præmier 

Den samlede præmiesum for All England Open 2016 androg $ 550.000.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, hvoraf 28 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste fire spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen. Efterfølgende meldte en spiller afbud, hvilket gav plads til endnu en spiller fra kvalifikationen.

Mesterskabet blev vundet af Lin Dan fra Kina, som i finalen besejrede sin landsmand Tian Houwei med 21−9, 21−10. Det var sjette gang, at Lin Dan vandt herresingletitlen ved All England-mesterskaberne, idet han tidligere havde vundet titlen i 2004, 2006, 2007, 2009 og 2012. Han blev dermed den blot fjerde spiller gennem historien, der havde vundet All England-mesterskabet i herresingle mindst seks gange. Inden Lin Dan havde kun Frank Devlin (seks titler i perioden 1925-31), Erland Kops (syv titler i perioden 1958-67) og Rudy Hartono (otte titler i perioden 1968-76) vundet titlen mindst seks gange.

Sejrscifrene på 21−9, 21−10 var endvidere den klareste sejr i en All England-finale i herresingle, siden man i 2007 gik over til det nuværende pointsystem.

Tre danske spillere deltog i turneringen, og det bedste resultat blev opnået af Hans-Kristian Vittinghus, som blev slået ud i semfinalerne af Tian Houwei. De andre to tabte begge i kvartfinalerne, hvor Jan Ø. Jørgensen måtte strække våben over for den senere mester, Lin Dan, mens Viktor Axelsen blev besejret af Xue Song.

Damesingle 

Damesingletitlen blev vundet af japaneren Nozomi Okuhara, som i finalen vandt med 21−11, 16−21, 21−19 over mesteren fra 2011 og 2014, kineseren Wang Shixian. Dermed blev Okuhara den første japanske vinder af All England-mesterskabet i damesingle siden 1977, hvor Hiroe Yuki vandt sin tredje og sidste All England-titel i damesingle.

Én dansker deltog i mesterskabet: Line Kjærsfeldt blev slået ud i første runde af den senere finalist, Wang Shixian.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet blev vundet af Vladimir Ivanov og Ivan Sozonov, som i finalen besejrede japanerne Hiroyuki Endo og Kenichi Hayakawa med 21−23, 21−18, 21−16, og som dermed blev de første russiske vindere af en All England-titel nogensinde. Det var tredje gang siden 2013, at det japanske par var i All England-finalen, og det var tredje gang, at de måtte forlade turneringen som tabende finalister.

De forsvarende mestre, Mathias Boe og Carsten Mogensen, måtte melde afbud til mesterskabet på grund af Carsten Mogensens hjerneblødning. To andre danske par deltog imidlertid i turneringen. Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding tabte i anden runde til de senere mestre fra Rusland, mens Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen måtte forlade turneringen i første runde efter nederlag til de andenseedede indonesere Mohammad Ahsan
og Hendra Setiawan.

Damedouble 

Damedoubleturneringen blev vundet af Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi, som dermed blev de første japanske vindere af et All England-mesterskab siden 1978. I finalen vandt Matsutomo og Takahashi over kineserne Tang Yuanting og Yu Yang med 21−19, 9−21, 21−14.

Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl nåede semifinalen, hvor de tabte til det kinesiske finalepar, mens Maiken Fruergaard og

Mixed double 

Mesterskabet i mixed double blev vundet af indoneserne Praveen Jordan og Debby Susanto, som i finalen besejrede danskerne Joachim Fischer Nielsen og Christinna Pedersen med 21-13, 22-20. De var fjerde gang siden 2012, at mixed double-titlen blev vundet af et indonesisk par, men de tre foregående titler var blevet vundet af Tontowi Ahmad og Lilyana Natsir.

Eksterne henvisninger 
 All England Open Badminton Championships 
 Tournament Software - All England Open 2016

Noter 

2016
Badminton i 2016